Il doppio del torneo di tennis Naples Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco Montana e Jim Pugh che hanno battuto in finale Mark Knowles e Jared Palmer 7-6, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Jared Palmer (finale)
 Pablo Albano /  Mark Keil (semifinali)

 Mike Bauer /  David Rikl (semifinali)
 Francisco Montana /  Jim Pugh (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Naples Challenger 1993